Bourg-Sainte-Marie é uma comuna francesa na região administrativa de Grande Leste, no departamento de Haute-Marne. Estende-se por uma área de 9,19 km².

Demografia

Comunas do Alto Marne